Hansjakob ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Hansjakob (* 1937), deutscher Landschaftsarchitekt
 Anton „Toni“ Hansjakob (1943–2016), deutscher Landschaftsarchitekt
 Heinrich Hansjakob (1837–1916; Pseudonym: Hans am See), katholischer Pfarrer, badischer Heimatschriftsteller, Historiker und Politiker
 Thomas Hansjakob (1956–2018), Schweizer Jurist